August Wilhelm Ernesti (1733-1801) : philosophe allemand
 Johann August Ernesti (1707-1781) : théologien allemand
 Johann Christian Gottlieb Ernesti (1756-1802) : philosophe allemand
 Pauli Ernesti Blomstedt (1900-1935) : architecte finlandais

Faune et flore 

 Euprepes ernesti : espèce de sauriens de la famille des Scincidae ;
 Magnolia ernestii : espèce d'arbres de la famille des Magnoliaceae ;
 Melocactus ernestii : espèce de plante grasse de la famille des cactus ;
 Pristimantis ernesti : espèce d'amphibiens de la famille des Craugastoridae ;
 Prunus ernestii : espèce de plante du genre Prunus de la famille des Rosaceae.